

Miejscowości w Polsce 
 Zagorzyn – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko 
 Zagorzyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów